Cojón de gato puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asclepias curassavica;
 el nombre común de la planta Sedum album.